Na OI 1980. u Moskvi u ondašnjem SSSR-u (danas Rusija), konačna ljestvica na vaterpolskom turniru je bila sljedeća:

Olimpijski turnir je bio pogođene nesudjelovanjem dijela zemalja, olimpijskih članica, koje su bojkotirale ove Olimpijske igre. Vaterpolski turnir je bio pogođen nesudjelovanjem vaterpolskog predstavništva SAD-a.

Turnir

Skupina A 

20. srpnja 1980.

21. srpnja 1980.

22. srpnja 1980.

Skupina B 

20. srpnja 1980.

21. srpnja 1980.

22. srpnja 1980.

Skupina C 

20. srpnja 1980.

21. srpnja 1980.

22. srpnja 1980.

Klasifikacijska skupina 

24. srpnja 1980.

25. srpnja 1980.

26. srpnja 1980.

28. srpnja 1980.

29. srpnja 1980.

Završna skupina 

24. srpnja 1980.

25. srpnja 1980.

26. srpnja 1980.

28. srpnja 1980.

29. srpnja 1980.

Konačna ljestvica 

Vaterpolo
Vaterpolo na Olimpijskim igrama
 1980